Jean de Neufchâtel ist der Name folgender Personen:

* Jean de Neufchâtel (1340–1398), französischer Pseudokardinal, siehe Johann IV. von Neuenburg
 Jean I. de Neufchâtel (1378/79–1433), burgundischer Adliger, Herr und Diplomat, Großmundschenk von Frankreich
 Jean II. de Neufchâtel (1417/18–1489), burgundischer und französischer Militär und Diplomat